Myhkyri kan syfta på följande platser:

Finland 
 Myhkyri (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax), 
 Myhkyri (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,45, long 28,63), 
 Myhkyri (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,62, long 28,20), 
 Myhkyri (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,62, long 28,32), 
 Myhkyri (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,50, long 27,18), 
 Myhkyri (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,33, long 27,51), 
 Myhkyri (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,47, long 26,70), 
 Myhkyri (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,63, long 26,97), 
 Myhkyri (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,74, long 27,84), 
 Myhkyri (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,85, long 27,83), 
 Myhkyri (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,83, long 29,49), 
 Myhkyri (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,90, long 28,98), 
 Myhkyri (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,94, long 28,81), 
 Myhkyri (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,19, long 26,36), 
 Myhkyri (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,18, long 28,87), 
 Myhkyri (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,09, long 27,28), 
 Myhkyri (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,91, long 27,07), 
 Myhkyri (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,76, long 27,30), 
 Myhkyri (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,65, long 27,75), 

Robotskapade Finlandförgreningar